Oberwallner steht für:

 Oberwallner (Taufkirchen), Gemeindeteil der Gemeinde Taufkirchen im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn 
 Josef Oberwallner (* 1884; † im 20. Jahrhundert), deutscher Landrat